Amerikai Egyesült Államok
Denison (Iowa)
Denison (Texas)
Denison (Washington)